Кратер Вуд () — древний большой ударный кратер в северо-западной части чаши кратера Ландау в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь выдающегося американского физика-экспериментатора Роберта Вильямса Вуда (1868—1955) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 году. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Гульстранд на западе-северо-западе; кратер Вегенер на востоке-северо-востоке; кратеры Разумов и Петропавловский на юго-востоке; кратер Фрост на юге-юго-востоке; кратер Дуглас на юге и кратер Перрайн на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 84,2 км, глубина — 2,8 км.

Кратер расположен в северо-западной части чаши кратера Ландау, северо-западный участок вала является общим для обоих кратеров. Форма кратера близка к циркулярной, хотя и несколько искажена соседними импактами. Северо-западный участок внутреннего склона вала широкий и доходит почти до центральных пиков. Юго-западная часть вала перекрыта небольшим кратером. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью — 1340 м, объем кратера составляет приблизительно 5600 км³. Дно чаши кратера ровное, испещрено множеством мелких кратеров. Имеется группа центральных пиков в форме подковы, несколько смещенная к северо-западу от центра чаши.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны